VIP Brother é um reality show búlgaro:

VIP Brother (1ª temporada) - 2006
VIP Brother (2ª temporada) - 2007
VIP Brother (3ª temporada) - 2009
VIP Brother (4ª temporada) - 2012